Особи:

 Крістіна Гессенська ( 29 червня 1543 —  13 травня 1604) — принцеса Гессенська, донька ландграфа Гессенського Філіпа I та саксонської принцеси Крістіни, дружина першого герцога Гольштейн-Готторпу Адольфа.

Інше:
 Гессенська муха — шкідлива муха з родини галиць.